Лохем () — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды). Административный центр — одноимённый город Лохем.

Территория общины занимает 215,94 км², из которых 213,03 км² — суша. По данным на 1 августа 2020 года население общины составляло 33 847 человек.

География 
Община Лохем расположена к востоку от реки Эйссел и граничит с провинцией Оверэйссел на севере. Более крупные города в этом районе — это город Девентер в северо-западном направлении и город Зютфен в юго-западном направлении.

Состав 
Община состоит из следующих населенных пунктов (в скобках указано население на 2020 год):
 Алмен (1 185)
 Бархем (1 745)
 Эфде (4 380)
 Эпсе (2 050)
 Горссел (4 005)
 Харфсен (1 775)
 Йоппе (425)
 Кринг-ван-Дорт (275)
 Ларен (4 310)
 Лохем (13 550)

Примечания